Roberto Ibáñez es un nombre propio que puede referirse a:

 Roberto Ibáñez (yudoca), yudoca ecuatoriano;
 Roberto Ibáñez (poeta), poeta uruguayo;
 Roberto Ibáñez (actor), actor, autor, director y profesor de teatro argentino.